Sican o Sicán puede estar referida a:

 Cultura sicán o cultura lambayeque, cultura ancestral peruana que se formó a partir de la decadencia de la cultura moche, asimilando gran parte del conocimiento y tradiciones culturales de ésta (siglos VIII a XIV).
 Museo Nacional Sicán, museo situado en la ciudad de Ferreñafe, cerca de Chiclayo, en la costa norte del Perú.
 Señor de Sicán, nombre dado a un personaje de la cultura sicán o lambayeque.
 Complejo arqueológico de Sicán o Batán Grande, complejo arqueológico ubicado en el departamento de Lambayeque.